In 2019 werd het 105e Campeonato Pernambucano gespeeld voor voetbalclubs uit de Braziliaanse staat Pernambuco. De competitie werd georganiseerd door de FPF en werd gespeeld van 19 januari tot 21 april. Sport werd kampioen.

Eerste fase

(1): Flamengo de Arcoverde kreeg 13 strafpunten voor het opstellen van een niet-speelgerechtigde speler.

Tweede fase
In geval van gelijkspel worden er strafschoppen genomen, tussen haakjes weergegeven. 

Details finale

Wedstrijd voor de derde plaats

Totaalstand

Kampioen

Topschutters

Externe link
 RSSSF

Campeonato Pernambucano
Per